Abutre — nome vulgar dado a algumas aves
Abutre's Moto Clube
Abutre (Marvel Comics) — personagem das histórias do Homem-Aranha
Nightcrawler — filme de 2014 com Jake Gyllenhaal e Rene Russo